Карагем:

 Карагем — река в Республике Алтай
 Карагем (перевал)